Ambanja steht für folgende geografische Orte:

 Ambanja (Distrikt), ein Distrikt in der Region Diana in Madagaskar
 Ambanja (Stadt), eine Stadt in der Region Diana in Madagaskar